Paul Poirier, né le  à Ottawa, est un patineur artistique canadien. Avec sa partenaire Piper Gilles avec laquelle il patine depuis 2011, il est notamment vice-champion des quatre continents 2014.

Avec son ancienne partenaire Vanessa Crone, il est arrivé  du Championnat des quatre continents 2011 et des Finales 2010-2011, a gagné le titre national en 2011 et a été vice-champion du monde junior en 2008.

Biographie

Carrière sportive 
Paul Poirier est né le  à Ottawa, en Ontario. Ses parents sont Debra Mendes de Franca et Marc Poirier. En 2015, il obtient un baccalauréat ès arts en linguistique de l'Université de Toronto. Il parle anglais, français, japonais et espagnol.

Paul Poirier est gay et déclare à ce propos .

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Vanessa Crone (5 saisons : 2006-2011)
 Piper Gilles (12 saisons : 2011-2023)

Notes et références

Références

Traductions

Liens externes 
 
  Gilles / Poirier, sur le site de l'ISU
  Crone / Poirier, sur le site de l'ISU

Patineur artistique canadien
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance à Ottawa
Naissance en novembre 1991
Personnalité ayant fait son coming out